ТВЗ — многозначная аббревиатура:
 ТВЗ — Тверской вагоностроительный завод
 ТВЗ — Тихвинский вагоностроительный завод
 ТВЗ — Торжокский вагоностроительный завод
 ТВЗ — температура воздуха у земли
 ТВЗ — технико-внедренческая зона
 ТВЗ — трансформатор звука выходной
 ТВЗ — тепловая воздушная завеса

См. также 
 ТВ-3 — российский федеральный телеканал
  — аббревиатура латиницей